

Добешовиці — село в гміні Вальце Крапковицького повіту Опольського воєводства
 Добешовиці — село в гміні Бобровники Бендзинського повіту Сілезького воєводства